Anton Ress (1913-1972) –o storico dell'arte e restauratore di monumenti tedesco
 Justin Ress (1997) – nuotatore statunitense
 Kathrin Ress (1985) – ex cestista e allenatrice di pallacanestro italiana
 Tomas Ress (1980) – ex cestista e allenatore di pallacanestro italiano